Dimension Edge is een Amerikaans merk dat clip-on motoren maakt die boven het achterwiel van een fiets worden gemonteerd. Men kan ook een complete autocycle kopen. 

De bedrijfsnaam is: Dimension Edge, 2625 Overland Ave, Billings, MT U.S.A. 59101

Amerikaans motorfietsmerk